

Geografia

Francia 
 Montmorency – comune francese del dipartimento della Val-d'Oise
 Montmorency-Beaufort – comune francese del dipartimento dell'Aube
 Soisy-sous-Montmorency – comune francese del dipartimento della Val-d'Oise

Canada 
 fiume Montmorency – affluente della riva nord del fiume San Lorenzo
 Montmorency – circoscrizione elettorale del Québec
 Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord – circoscrizione elettorale federale del Canada

Altro 
 Casato di Montmorency – famiglia della nobiltà francese